Las siglas PCI pueden referirse a:

Organizaciones 
 Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.
Partido Comunista Italiano

Informática y tecnología 
 PCI DSS, un estándar de seguridad para tarjetas de pago;
 Peripheral Component Interconnect, un estándar de bus de computadora para conectar dispositivos;
 Personal Computer & Internet, una revista española de informática.

Calor y fuego 
 Protección contra incendios, medidas de protección de edificios;
 Poder calorífico inferior, la cantidad de energía que la materia puede desprender al producirse una oxidación.

Salud 
 Parálisis cerebral infantil, grupo de trastornos que afectan a la movilidad y capacidad motora.

Acrónimos